Ounce is een aanduiding voor verschillende Angelsaksische eenheden: 
 Ounce (avoirdupoids), een gewichtsmaat die overeenkomt met 28,349523125 gram, zie avoirdupoids
 Troy ounce, een gewichtsmaat voor edelmetalen, groot 31,1034768 gram
 Fluid ounce, een inhoudsmaat die overeenkomt met ongeveer 28,4 milliliter